Ахино́ам Ни́ни () (известна также под сценическим псевдонимом Ноа (, род. 23 июня 1969 года) — израильская певица. Ноа является автором большинства своих песен; играет на ударных, гитаре и пианино. Большинство её песен можно отнести к жанру фолк, хотя она исполняет композиции самых разных жанров на более чем 10 языках: иврите, английском, французском, испанском, итальянском, идише, арабском и т. д. На её творчество оказало безусловное влияние творчество американских авторов-исполнителей 60-х годов, таких как Барбара Стрейзанд, Джони Митчелл, Пол Саймон и другие.

Первые шаги 
Ноа родилась 23 июня 1969 года неподалёку от Тель-Авива в семье выходцев из Йемена. Её отец — инженер-химик и мать — детский психолог, вскоре после рождения дочери переехали в США, в нью-йоркский Бронкс.
В 8 лет Ноа начинает сочинять свои первые песни. В 17 лет она бросает учёбу в Нью-Йоркской академии художеств и уезжает в Израиль. Она поступает в школу Мэй Бойер. Спустя некоторое время она знакомится со своим будущим мужем — Ашером Бараком.
В Израиле Ноа призывают в ряды вооруженных сил. Два года службы закончились званием сержанта-вокалиста.

Начало карьеры 
Встреча с Гилем Дором стала поворотной в творчестве Ноа. Дор — виртуозный гитарист и композитор, соучредитель Школы джазовой и современной музыки «Rimon», где Ноа училась с 1990 года. Дор замечает талантливую ученицу. Они начинают работать вместе и издают два альбома на иврите. Один — с поп, рок и джазовыми стандартами (Achinoam Nini Gil Dor Live 1991) и другой с поэмами израильских женщин — поэтов (Achinoam Nini Gil Dor 1993), который приобрел платиновый статус в Израиле.

Международный дебют 

Гил Дор показал несколько их песен гитаристу Пату Метани — представителю Geffen Records. В 1993 году Метани совместно со своим другом Стивом Родби обеспечивают продюсирование альбома Noa, имевшего некоторый международный успех: Япония, Италия, Испания, Франция и, наконец, США признали мастерство Ноа.

Ноа и Дор параллельно работают в двух направлениях — интернациональном (Noa, Calling, Blue touches Blue, Now, Genes&Jeanes) и другом, для израильского рынка: Achinoam Nini (1997), Achinoam Nini & The Israel Philarmonic Orchestra (1998), First Collection (2001). Певица в своем творчестве не может обойти стороной арабо-израильский конфликт. Она посвящает несколько песен трагически погибшему премьер-министру Израиля Ицхаку Рабину.

Эсмеральда 
Ноа — частый гость в Европе, особенно во Франции. Она становится первой исполнительницей роли цыганки Эсмеральды в мюзикле Нотр-Дам де Пари (1998), основанном на произведении Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Дуэты и саундтреки 
Ноа поёт дуэтом с такими артистами как Sting, Стиви Уандер, Лара Фабиан, Донован, Патрик Брюэль, Дзуккеро, Maurane, Miguel Bose, Peter Maffay, Khaled. Вместе с последним певцом Ноа записывает версию «Imagine» Леннона на иврите и арабском языке. Наиболее известным дуэтом того времени становится совместная работа с Florent Pagny — песня «I don’t know». Некоторое время сотрудничает с сардинским певцом Андреа Пароди (дуэтом исполнены три композиции).

Ноа исполнила песню «Beautiful That Way», ставшую саундтреком к фильму Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» (1997), саундтрек к фильму «Вавилон» («Babel», 1999) Жерара Пулличино, а также песню «My Heart Calling», ставшую саундтреком к фильму Люка Бессона «Жанна Д’Арк / The Messenger: The Story of Joan of Arc» (1999).

Евровидение 2009 
Ноа вместе с певицей Мирой Авад представили Израиль на конкурсе песни Евровидение 2009 с песней «There Must Be Another Way», заняв 16-е место.

Семья и благотворительная деятельность 
Ноа замужем за доктором педиатром Ашером Бараком. У них трое детей: сын Аели, дочь Эноа и третий новорожденный ребёнок Ям. Есть собака — Тина.
В 2004 году Ноа была назначена представителем международной организации ФАО.

Дискография 
 Achinoam Nini and Gil Dor Live (июль 1991)
 Achinoam Nini and Gil Dor (сентябрь 1993)
 Noa (март 1994)
 Calling (май 1996)
 Achinoam Nini (апрель 1997)
 Achinoam Nini & the Israel Philharmonic Orchestra (апрель 1998)
 Blue Touches Blue (март 2000)
 First Collection (март 2001)
 Now (сентябрь 2002)
 Noa Gold (октябрь 2003)
 Noa Live — DVD/Double CD with the Solis Quartet (октябрь 2005)
 Genes & Jeans (апрель 2008)
 There must be another way (feat. Mira Awad) (февраль 2009)
 The Israeli Songbook (2011)
 Love Medicine (2015)
 Letters to Bach (2019)
 Afterallogy (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Выпускники Салантер Акиба Ривердейл Академии
Выпускники Рамазской школы
Персоналии:Тель-Авив
Исполнители Geffen Records
Нотр-Дам де Пари (мюзикл)
Певцы и певицы на английском языке
Певцы и певицы на иврите
Поп-фолк-исполнители
Участники «Евровидения-2009»
Представители Израиля на «Евровидении»